Soledadensi – abitanti di Soledade (Paraíba)
Soledadensi – abitanti di Soledade (Rio Grande do Sul)
Soledadensi – abitanti di Soledade de Minas